10159 Tokara – asteroide della fascia principale
 Isole Tokara – arcipelago del Giappone